

Film
Hunger Pains – cortometraggio del 1935 diretto da George Stevens
Hunger Pains – cortometraggio del 2007 diretto da Zeke Anders
Hunger Pains – cortometraggio del 2010 diretto da Oliver Lauder
Hunger Pains – video del 2015 diretto da Michael Zisk

Musica
Hunger Pains – album dei Muph & Plutonic del 2004